Никола́й Алекса́ндрович Апу́хтин:
 Апухтин, Николай Александрович (1889—1938) — полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.
 Апухтин, Николай Александрович (1924—1996) — советский и украинский артист балета, педагог.